Cette page présente les résultats des épreuves de pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 1976.

Médailles

Épreuves

Individuel

Par équipe 

1976
Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 1976
Jeux olympiques de 1976
Pentathlon moderne en 1976